Niall est un mot .

Niall est utilisé comme prénom et comme patronyme.

Patronyme
 Niall est un patronyme souvent porté en Écosse et en Irlande.
 . Il fut adopté par les Vikings sous la forme Njáll. .

Célébrités
 Niall Horan, chanteur Irlandais du groupe anglais One Direction, né le .